Leanna est un prénom féminin porté principalement aux États-Unis.

Personnalités 
 Leanna Creel (1970- ), actrice, réalisatrice et productrice américaine ;
  (1995- ), chanteuse américaine.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement pour Leanna

Références

Voir aussi 
 
 Léane

Prénom féminin
Prénom américain